

Cinema 
 The Last Trail – film del 1921 diretto da Emmett J. Flynn
 The Last Trail – film del 1927 diretto da Lewis Seiler
 The Last Trail – film del 1933 diretto da James Tinling

Letteratura 
 L'ultima pista (The Last Trail) – romanzo di Zane Grey del 1909